Estrutura pode significar :

 Estrutura - no marxismo, a constituição econômica de uma sociedade.
 Estrutura - em arquitetura e engenharia, a sustentação de uma obra.
 Estrutura - definição biológica.

Desambiguação

br:Framm
es:Estructura
ja:構造